FIFA может означать:

 FIFA — ФИФА, Международная федерация футбола.
 FIFA — серия игр-симуляторов футбола, выпускающихся компанией Electronic Arts с 1993 года.
 FIFA Manager — серия компьютерных игр в жанре футбольного менеджера.

См. также